Tóth Csaba
 Tóth Csaba (1940) orvos, sebész, urológus, egyetemi tanár
 Tóth Csaba (1950) Wlassics Gyula-díjas népművelő
 Tóth Csaba (1957–2022) úszó, edző, sportvezető
 Tóth Csaba (1959) Munkácsy Mihály-díjas festőművész
 Tóth Csaba (1960) gépészmérnök, politikus
 Tóth Csaba (1960) vízilabdázó
 Tóth Csaba (1967) autóversenyző
 Tóth Csaba (1996) labdarúgó
 Tóth Csaba (?) filmkritikus
 Tóth Csaba (?) politológus
 Tóth Csaba (?)  rendező, operatőr, producer, vágó, a Magyar Film Utómunka Egyesülés vezetője

hasonló nevek
 Tihanyi-Tóth Csaba (1968) színész, énekes
 D. Tóth Csaba matematikus

Jegyzetek